Факел — те ж саме, що й смолоскип
 «Факел» — кодова назва першого ядерного вибуху на території України
 «Факел» — український футбольний клуб зі смт Варва Чернігівської області
 «Факел» — російський футбольний клуб з міста Воронеж
 «Факел» — колишня назва українського футбольного клуба «Прикарпаття» з міста Івано-Франківськ
 «Факел» — британсько-американське вторгнення в Північну Африку 8 листопада 1942 року
 Факел — село, Ігринський район, Удмуртія, Росія